Геннадий Иванович Агуреев () — советский футболист, вратарь. Мастер спорта.

Биография 
Отец Геннадия погиб во время Великой Отечественной войны в 1943 году. Агуреев жил в доме на углу Полевой и Самарской улиц.
Первым тренером, подтолкнувшим к серьёзным занятиям футболом, был школьный учитель физкультуры Анатолий Архангельский. Позднее начал заниматься в юношеской команде «Спартак» у Игоря Владимировича Серова. В 14 лет устроился работать на завод аэродромного оборудования и ходил в вечернюю школу № 125. В конце 1950-х перешёл на завод «Металлист» слесарем-лекальщиком, с 1957 года защищал ворота заводской команды «Заря». В 1958 году вошёл в состав городской сборной школьников, которая в следующем году выиграла чемпионат РСФСР. Пятерых сильнейших футболистов команды взяли в команду школьников РСФСР для участия в чемпионате СССР, в их число вошли Борис Кох и Геннадий Агуреев.

Клубная карьера 
В 1961 году получил приглашение играть в Уфе за клуб «Строитель». В 1964 году уфимская команда попала в финальный турнир за право выхода в Высшую лигу, а Геннадий был приглашен Иваном Ширяевым в «Крылья Советов». В 1965 году был претендентом на звание лучшего дебютанта года команд мастеров класса «А» по версии журнала «Смена», за выход в полуфинал Кубка СССР получил звание «Мастер спорта». В «Крыльях» играл в Высшей лиге до 1969 года, отстоял в воротах 87 матчей. В 1970 году ушёл из команды после её объединения с «Металлургом». Завершил профессиональную карьеру после двух сезонов во второй лиге, проведенных в уфимском «Строителе» и тольяттинском «Торпедо». Этому способствовала травма колена, полученная в 1971 году.

Окончил Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта. С 1971 года более 40 лет работал преподавателем физкультуры в школе № 87.

Клубная статистика

Достижения 
 Полуфиналист Кубка СССР: 1965

Примечания

Ссылки 
 «Крылья Советов» — История, Имена… Самара, 2000. Геннадий Агуреев 
 В «сухую» с Львом Яшиным 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Выпускники Университета имени Лесгафта